Номенклатурата на Ханч – Видман е система от правила за наименуване на хетероциклични съединения. Разширената ѝ форма се използва за до 10-атомни пръстени и показва размера на пръстена, наличие, брой и място на хетероатоми и степента на насищане. Това се постига чрез характеристични представки и окончания.

Окончания

Източници 

Хетероциклични съединения